Змагання з фехтування на шпагах в індивідуальній першості серед чоловіків на Чемпіонаті світу з фехтування 2017 пройшли 22 липня. Кваліфікація відбулась 19 липня.

Медалісти

Змагання

Фінали

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3 
{{16TeamBracket
| RD1         = 1/32
| RD2         = 1/16
| RD3         = 1/8
| RD4         = Чвертьфінали

| RD1-seed01  = 3
| RD1-team01  =  Марко Фічера
| RD1-score01 = 14
| RD1-seed02  = 62
| RD1-team02  =  Иахмуд Мохсен
| RD1-score02 = 5

| RD1-seed03  = 35
| RD1-team03  =  Петер Шомфай
| RD1-score03 =
| RD1-seed04  = 30
| RD1-team04  =  Стен Пріінітс
| RD1-score04 = 

| RD1-seed05  = 19
| RD1-team05  =  Хуссам Елькорд
| RD1-score05 = 7
| RD1-seed06  = 46
| RD1-team06  =  Андреа Сантареллі
| RD1-score06 = 15

| RD1-seed07  = 51
| RD1-team07  =  Явохірбек Нурматов
| RD1-score07 = 11
| RD1-seed08  = 14
| RD1-team08  =  Даніель Жеран
| RD1-score08 = 15

| RD1-seed09  = 11
| RD1-team09  =  Рубен Лімардо
| RD1-score09 = 15
| RD1-seed10  = 54
| RD1-team10  =  Адріан Дабія
| RD1-score10 = 14

| RD1-seed11  = 43
| RD1-team11  =  Дмитро Алексанін
| RD1-score11 = 9
| RD1-seed12  = 22
| RD1-team12  =  Сон Хонджі
| RD1-score12 = 15

| RD1-seed13  = 27
| RD1-team13  =  Ідо Герпе
| RD1-score13 = 12
| RD1-seed14  = 38
| RD1-team14  =  Александр Бузед
| RD1-score14 = 15

| RD1-seed15  = 59
| RD1-team15  =  Ронан Гастен
| RD1-score15 = 6
| RD1-seed16  = 6
| RD1-team16  = {{nowrap| Микола Новосьолов}}
| RD1-score16 = 15

| RD2-seed01  = 3
| RD2-team01  =  Марко Фічера
| RD2-score01 = 15
| RD2-seed02  = 30
| RD2-team02  =  Стен Пріінітс
| RD2-score02 =8

| RD2-seed03  = 46
| RD2-team03  =  Андреа Сантареллі
| RD2-score03 = 9
| RD2-seed04  = 14
| RD2-team04  =  Даніель Жеран
| RD2-score04 = 15

| RD2-seed05  = 11
| RD2-team05  =  Рубен Лімардо
| RD2-score05 = 12
| RD2-seed06  = 22
| RD2-team06  =  Сон Хонджі
| RD2-score06 = 10

| RD2-seed07  = 38
| RD2-team07  =  Александр Бузед
| RD2-score07 = 13
| RD2-seed08  = 6
| RD2-team08  = {{nowrap| Микола Новосьолов}}
| RD2-score08 = 15

| RD3-seed01  = 3
| RD3-team01  =  Марко Фічера
| RD3-score01 = 13
| RD3-seed02  = 14
| RD3-team02  =  Даніель Жеран
| RD3-score02 = 15

| RD3-seed03  = 11
| RD3-team03  =  Рубен Лімардо
| RD3-score03 = 8
| RD3-seed04  = 6
| RD3-team04  = {{nowrap| Микола Новосьолов}}
| RD3-score04 = 15

| RD4-seed01  = 14
| RD4-team01  =  Даніель Жеран
| RD4-score01 = 14
| RD4-seed02  = 6
| RD4-team02  =

Секція 4

Посилання 
 Жеребкування

Чемпіонат світу з фехтування 2017